

Persone 
 Filippo Masperi – generale italiano
 Luigi Masperi –  calciatore italiano, centrocampista

Altro 
 Museo agricolo Angelo Masperi –  museo del comune di Albairate